Dalry – località dell'Ayrshire Settentrionale, in Scozia
 Dalry – sobborgo di Edimburgo, in Scozia